Бусленко — фамилия:

 Бусленко, Николай Иванович — советский и российский писатель и журналист.
 Бусленко, Николай Пантелеймонович — советский учёный-математик, член-корреспондент АН СССР.